ZGD steht für:
 Zeitschrift für Geographiedidaktik
 Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung der Eberhard Karls Universität Tübingen
 Zollgrenzdienst, siehe Zollgrenzschutz
 Zurich Gruppe Deutschland

Abkürzung